Окру́жкові, зонтикові, зонтичні, парасолькові або селерові (Apiaceae, syn. Umbelliferae) — родина рослин порядку аралієцвітих (Apiales).

A 
 Aciphylla
 Acronema
 Actinolema
 Actinotus
 Adenosciadium
 Aegokeras
 Aegopodium
 Aethusa
 Aframmi
 Afrocarum
 Afroligusticum
 Afrosison
 Agasyllis
 Agrocharis
 Ainsworthia
 Alepidea
 Aletes
 Alococarpum
 Ammi
 Ammodaucus
 Ammoides
 Ammoselinum
 Anethum
 Angelica — Дягель
 Anginon
 Angoseseli
 Anisopoda
 Anisosciadium
 Anisotome
 Annesorhiza
 Anthriscus
 Aphanopleura
 Apiastrum
 Apiopetalum
 Apium
 Apodicarpum
 Arctopus
 Arcuatopterus
 Arracacia
 Artedia — Артедія
 Asciadium
 Asteriscium
 Astomaea
 Astrantia
 Astrodaucus
 Astydamia
 Athamantha
 Aulacospermum
 Austropeucedanum
 Autumnalia
 Azilia

B 
 Berula
 Bifora
 Bilacunaria
 Bolax
 Bonannia
 Bowlesia
 Brachyscias
 Bunium
 Bupleurum

C 
 Cachrys
 Calyptrosciadium
 Capnophyllum
 Carlesia
 Caropsis
 Carum — Кмин
 Caucalis
 Cenolophium
 Cephalopodum
 Chaerophyllopsis
 Chaerophyllum
 Chaetosciadium
 Chamaele
 Chamaesciadium
 Chamaesium
 Chamarea
 Changium
 Chlaenosciadium
 Choritaenia
 Chuanminshen
 Chymsydia
 Cicuta — Цикута
 Cnidiocarpa
 Cnidium
 Coaxana
 Conioselinum
 Conium — Болиголов
 Conopodium
 Coriandrum
 Cortia
 Cortiella
 Cotopaxia
 Coulterophytum
 Crenosciadium
 Crithmum
 Cryptotaenia
 Cuminum
 Cyathoselinum
 Cyclorhiza
 Cyclospermum
 Cymbocarpum
 Cymopterus
 Cynosciadium

D 
 Dactylaea
 Dasispermum
 Daucosma
 Daucus — Морква
 Dethawia
 Deverra
 Dichosciadium
 Dickinsia
 Dicyclophora
 Dimorphosciadium
 Diplaspis
 Diplolophium
 Diplotaenia
 Diposis
 Domeykoa
 Donnellsmithia
 Dorema
 Dracosciadium
 Drusa
 Ducrosia
 Dystaenia

E 
 Echinophora
 Elaeoselinum
 Eleutherospermum
 Enantiophylla
 Endressia
 Eremocharis
 Eremodaucus
 Ergocarpon
 Erigenia
 Eriocycla
 Eriosynaphe
 Eryngium
 Erythroselinum
 Eurytaenia
 Exoacantha
 Ezosciadium

F 
 Falcaria
 Fergania
 Ferula
 Ferulago
 Foeniculum
 Frommia
 Froriepia
 Fuernrohria

G 
 Galagania
 Geocaryum
 Gingidia
 Glaucosciadium
 Glehnia
 Glia
 Glochidotheca
 Gongylosciadium
 Grafia
 Grammosciadium
 Guillonea
 Gymnophyton
 Gymnosciadium

H 
 Hacquetia
 Halosciastrum
 Haplosciadium
 Haplosphaera
 Harbouria
 Harrysmithia
 Haussknechtia
 Hellenocarum
 Heptaptera
 Heracleum — Борщівник
 Hermas
 Heteromorpha
 Hladnikia
 Hohenackeria
 Holandrea
 Homalocarpus
 Homalosciadium
 Horstrissea
 Huanaca
 Hyalolaena

I 
 Itasina

J 
 Johrenia

K 
 Kadenia
 Kafirnigania
 Kalakia
 Kamelinia
 Kandaharia
 Karatavia
 Karnataka
 Kedarnatha
 Keraymonia
 Kitagawia
 Klotzschia
 Komarovia
 Korovinia
 Korshinskia
 Kosopoljanskia
 Kozlovia
 Krasnovia
 Krubera
 Kundmannia

L 
 Ladyginia
 Lagoecia
 Lalldhwojia
 Laretia
 Laser
 Laserpitium
 Lecokia
 Ledebouriella
 Lefebvrea
 Lereschia
 Levisticum
 Lichtensteinia
 Lignocarpa
 Ligusticopsis
 Ligusticum
 Lilaeopsis
 Limnosciadium
 Lipskya
 Lisaea
 Lomatium
 Lomatopodium

M 
 Magadania
 Magydaris
 Malabaila
 Mandenovia
 Margotia
 Marlothiella
 Mastigosciadium
 Mathiasella
 Mediasia
 Meeboldia
 Melanosciadium
 Melanoselinum
 Meum
 Micropleura
 Microsciadium
 Mogoltavia
 Molopospermum
 Monizia
 Mulinum
 Muretia
 Musineon
 Myrrhidendron
 Myrrhis
 Myrrhoides

N 
 Naufraga
 Neocryptodiscus
 Neogoezia
 Neonelsonia
 Neoparrya
 Neoplatytaenia
 Neosciadium
 Niphogeton
 Nirarathamnos
 Nothosmyrnium
 Notiosciadium
 Notopterygium

O 
 Oedibasis
 Oenanthe
 Oligocladus
 Oliveria
 Opopanax
 Oreocome
 Oreomyrrhis
 Oreonana
 Oreoschimperella
 Oreoxis
 Orlaya
 Ormopterum
 Ormosciadium
 Ormosolenia
 Orogenia
 Oschatzia
 Osmorhiza
 Ottoa
 Oxypolis

P 
 Pachyctenium
 Pachypleurum
 Palimbia
 Pancicia
 Paraligusticum
 Paraselinum
 Parasilaus
 Pastinaca
 Pastinacopsis
 Paulita
 Pedinopetalum
 Pentapeltis
 Perideridia
 Perissocoeleum
 Petagnaea
 Petroedmondia
 Petroselinum
 Peucedanum — Смовдь
 Phellolophium
 Phlojodicarpus
 Phlyctidocarpa
 Physospermopsis
 Physospermum
 Physotrichia
 Pilopleura
 Pimpinella
 Pinacantha
 Pinda
 Pleurospermopsis
 Pleurospermum
 Podistera
 Polemannia
 Polemanniopsis
 Polylophium
 Polytaenia
 Polyzygus
 Portenschlagiella
 Pozoa
 Prangos
 Prionosciadium
 Psammogeton
 Pseudocarum
 Pseudorlaya
 Pseudoselinum
 Pseudotrachydium
 Pternopetalum
 Pterocyclus
 Pterygopleurum
 Ptilimnium
 Ptychotis
 Pycnocycla
 Pyramidoptera

R 

 Registaniella
 Rhabdosciadium
 Rhodosciadium
 Rhopalosciadium
 Rhysopterus
 Ridolfia
 Rouya
 Rumia
 Rutheopsis

S 
 Sajanella
 Sanicula
 Saposhnikovia
 Scaligeria
 Scandia
 Scandix
 Schizeilema
 Schoenolaena
 Schrenkia
 Schtschurowskia
 Schulzia
 Schumannia
 Sclerochorton
 Sclerotiaria
 Scrithacola
 Selinopsis
 Selinum
 Semenovia
 Seseli
 Seselopsis
 Shoshonea
 Silaum
 Sinocarum
 Sinodielsia
 Sinolimprichtia
 Sison
 Sium
 Smyrniopsis
 Smyrnium
 Sonderina
 Soranthus
 Spananthe
 Spermolepis
 Sphaenolobium
 Sphenosciadium
 Sphallerocarpus
 Sphenocarpus
 Sphenosciadium
 Spuriodaucus
 Spuriopimpinella
 Stefanoffia
 Steganotaenia
 Stenocoelium
 Stenosemis
 Stenotaenia
 Stewartiella
 Stoibrax
 Symphyoloma
 Synelcosciadium
 Szovitsia

T 
 Taenidia
 Tamamschjania
 Tauschia
 Tetrataenium
 Thapsia
 Thaspium
 Thecocarpus
 Tilingia
 Tinguarra
 Todaroa
 Tommasinia
 Tongoloa
 Tordyliopsis
 Tordylium
 Torilis
 Tornabenea
 Trachydium
 Trachymene
 Trachysciadium
 Trachyspermum
 Transcaucasia
 Trepocarpus
 Tricholaser
 Trigonosciadium
 Trinia
 Trochiscanthes
 Turgenia

U 
 Uldinia

V 
 Vanasushava
 Vicatia

X 
 Xanthogalum
 Xatardia

Y 
 Yabea

Z 
 Zeravschania
 Zizia
 Zosima

Примітки 

окружкові
окружкові